Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Gerry Weber Open 2013 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl Němec Tommy Haas, kterého v semifinále vyřadil nejvýše nasazený Roger Federer.

Rekordní šestý turnajový titul a první od roku 2008 získal třetí hráč světového žebříčku Roger Federer ze Švýcarska, když ve finále zdolal ruského hráče Michaila Južného po třísetovém průběhu 6–7, 6–3 a 6–4.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
  Roger Federer (vítěz)
  Richard Gasquet (semifinále)
  Tommy Haas (semifinále)
  Kei Nišikori (2. kolo)
  Milos Raonic (1. kolo)
  Philipp Kohlschreiber (čtvrtfinále)
  Jerzy Janowicz (1. kolo)
  Florian Mayer ''(čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Tenis v Německu v roce 2013
Halle Open
ATP World Tour 2013